Cola de borrego puede referirse a:
 el nombre común de la planta Castilleja scorzonerifolia
 el nombre común de la planta Castilleja tenuiflora
 el nombre común de la planta '''''Sedum morganianum